Radon steht für:

 Radon, ein chemisches Element aus der Gruppe der Edelgase
 Radon Bikes, deutsche Fahrradmarke
 Radon Labs, deutsches Entwicklungsstudio für Computerspiele
 Radon (Orne), ehemalige französische Gemeinde
 Radon, japanischer Originalname des Filmmonsters Rodan

Radon ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Meyer-Radon (1890/1891–1977), US-amerikanischer Architekt deutscher Herkunft
 Jenik Radon (* 1946), US-amerikanischer Jurist und Hochschullehrer
 Johann Radon (1887–1956), österreichischer Mathematiker
 Walter Meyer-Radon (1886–1971), deutscher Dirigent und Komponist

Siehe auch:

 Satz von Radon
 Satz von Radon-Nikodým
 Radon-Transformation
 Radon-Riesz-Eigenschaft
 Radon-Zerfallsprodukte
 Radonbelastung
 Radonschutz
 Radonmaß
 Radon-Raum